Xenomycetes är ett släkte av skalbaggar. Xenomycetes ingår i familjen svampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampbaggar
Xenomycetes